Toponímia:
 Wilton (Wiltshire), localitat d'Anglaterra
 Wilton (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Wilton (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas
 Wilton (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Wilton (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 Wilton (Dakota del Nord)
 Wilton (Iowa)
 Wilton (Maine) 
 Wilton (Minnesota) 
 Wilton (Nova Hampshire)
 Wilton (Wisconsin)
 Wilton Manors, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Miscel·lània:
 Wilton House, casa de camp anglesa situada a Wilton prop de Salisbury a Wiltshire
 Wilton Norman Chamberlain (1936 - 1999), jugador de basquet
 Cultura Wilton, poble del paleolític que rep el seu nom del llogarret de Wilton, a l'actual Sud-àfrica